Val 1964 kan syfta på:

Andrakammarvalet i Sverige 1964.
Presidentvalet i USA 1964.